Geißberggraben ist ein Gewässername:

 Geißberggraben (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat nach Immeldorf, Markt Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Geißberggraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Reschbach, zur Wolfsteiner Ohe) bei Kreuzberg, Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Geißberggraben (Rinchnach), linker Zufluss der Rinchnach (zur Rinchnacher Ohe) nach Zimmerau, Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Geißberggraben (Tauber), (indirekter?) rechter Zufluss der Tauber gegenüber Dittigheim, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Geißgraben